

Geografia 
 Francia
 Cantone di Preuilly-sur-Claise – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Loches
 Preuilly – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Preuilly-la-Ville – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Preuilly-sur-Claise – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Goffredo II di Preuilly – anche noto come Geoffroy, fu signore di Preuilly e d'Almodis
 Raymond Louis de Crevant d'Humières, marchese di Preuilly – ammiraglio francese